Ecate – dea della magia nella religione greca e romana
 Ecate – personaggio del fumetto Hellboy
 Ecate – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Ecate (Hécate) – film del 1982 diretto da Daniel Schmid
 Ecate (Hécate) – romanzo di Pierre Jean Jouve del 1928
 Ecate – album del 2015 degli Ufomammut
 100 Ecate – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
Hecate (disambigua)
Hekate (disambigua)